Als Kugelkopf bezeichnet man

 einen Schreibmaschinen-Kugelkopf bei Schreibmaschinen 
 einen dem Schreibmaschinen-Kugelkopf recht ähnlichen Typenträger in Druckern 
 einen Kugelgelenkkopf, z. B. bei Stativen
 ein Bauteil einer Anhängerkupplung

Siehe auch